Владимир Антохин:
 Антохин, Владимир Викторович
 Антохин, Владимир Иванович (1929—2003) — советский, российский архитектор, заслуженный работник народного хозяйства Карельской АССР, заслуженный архитектор Российской Федерации.